Паскаль Штенцель (; 20 марта 1996, Бюнде, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Штутгарт».

Клубная карьера 
В 2013 году Штенцель перебрался в академию «Боруссии» из клуба «Оснабрюк». Спустя год стал выступать за вторую команду «Боруссии». Его профессиональный дебют состоялся 2 августа 2014 года в матче 3 Бундеслиги против «Хольштайн Киль». В рамках подготовки к сезону 2015/16 присоединился к первой команде «Боруссии». Дебютировал в официальном матче за основную команду «Боруссии» 10 декабря 2015 года в матче группового этапа Лиги Европы против греческого ПАОК (0:1).

29 января 2016 года Штенцель на правах аренды перешёл во «Фрайбург» до 30 июня 2017 года, где сразу стал игроком основы и провел 11 матчей во второй Бундеслиге. В сезоне 2019/20 Паскаль Штенцель на правах аренды присоединился ко «Штутгарту».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Паскаля Штенцеля на сайте fussballdaten.de
 Профиль Паскаля Штенцеля на сайте weltfussball.de
 Профиль Паскаля Штенцеля на сайте dfb.de
 Профиль Паскаля Штенцеля на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Штутгарт»